

São Gonçalo do Amarante est une municipalité de l'État du Ceará
 São Gonçalo do Amarante est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte

Voir aussi

 

Sao Gonçalo do Amarante